Jean Mouton peut désigner :

 Jean Mouton (1459-1522), compositeur français ;
 Jean Mouton (1929-), homme politique français.